Kościuszków peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kościuszków, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kościuszków, village de la voïvodie de Mazovie